Верстаппен, Ферстаппен () — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Верстаппен, Аннемари (род. 1965) — нидерландская пловчиха.
 Верстаппен, Вим (1937—2004) — нидерландский режиссёр, продюсер и сценарист.
 Ферстаппен, Йос (род. 1972) — нидерландский автогонщик.
 Ферстаппен, Макс (род. 1997) — нидерландский автогонщик, двукратный чемпион мира Формулы-1.